Cashman ist der Familienname folgender Personen: 

 Keely Cashman (* 1999), US-amerikanische Skirennläuferin
 Michael Cashman (* 1950), britischer Schauspieler und Politiker
 Peter L. Cashman (* 1936), US-amerikanischer Politiker
 Reid Cashman (* 1983), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Wayne Cashman (* 1945), kanadischer Eishockeyspieler

Sonstiges
 Cashman Crags, Gebirgsgruppe auf der Ross-Insel, Antarktis
 Ca$hman, eine ehemalige deutsche Spieleshow im Fernsehen